

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

Membres de la famille Richond
 Benoît Félix Richond, (1795-1873), horloger parisien né au Puy-en-Velay.
 Benoît-Régis Richond, (1741-1791), jurisconsulte et avocat, député aux Etats généraux de 1789 ;
 Claude Francois Benoît Richond, (1762–1827), personnalité politique française, député aux Conseil des Cinq-Cents ;
 Gustave Richond, (1839, 1892), avocat, peintre, préhistorien né au Puy-en-Velay
 Louis Richond des Brus, (1798-1856), homme politique français, maire du Puy et député de la Haute-Loire ;

Littérature
Hercule Richond est un personnage de la pièce de théâtre d'Alexandre Dumas fils, Le Demi-monde.
Alice Richond est un personnage du roman éponyme de Paul Ferney (nom de plume d'Alexandre Mesnier).

Lieux

 la Villa Richond à Charentus à Coubon, classée au titre des monuments historiques depuis le , édifiée dans la  moitié  par l'architecte Louis Moiselet et l'architecte paysagiste Gabriel Luizet, réalisateur de plusieurs parcs reconnus monuments historiques.

Notes et références 

Homonymie de patronyme